Il singolare del torneo di tennis Challenger Britania Zavaleta 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Hugo Armando che ha battuto in finale Bruno Echagaray 2-6, 6-3, 7-61.

Teste di serie 

 Vasilīs Mazarakīs (primo turno)
 Santiago González (quarti di finale)
 Hugo Armando (Campione)
 John-Paul Fruttero (primo turno)

 Miguel Gallardo-Valles (semifinali)
 Jean-Julien Rojer (semifinali)
 Nicolás Todero (secondo turno)
 Lesley Joseph (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Britania Zavaleta 2005